Acid kan syfta på:

 Acid – ett psykoaktivt, hallucinogent preparat, se LSD
 Acid webbläsartester – testsviter, som kontrollerar hur väl en webbläsare följer ett urval webbstandarder

Musik
 acid house – en undergenre inom house
 acid rock – en form av psykedelisk musik
 acid trance – tung och delvis melodiös trancemusik
 acid techno – en stil av techno
 acid jazz – en musikgenre som kombinerar element av soul, funk, disco och engelsk nittotals-dancemusik
 acid folk – en i efterhand konstruerad benämning på en sorts folkrock med excentriska inslag

Se även 
 Syra (olika betydelser)